Clay Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Clay Island (Georgia)
 Clay Island (Maryland)
 Clay Island (Michigan)
 Clay Island (New York)

in Kanada:
 Clay Island (Nunavut), in Qikiqtaaluk